«Майкл Джексон: Жизнь поп-иконы» () — американский документальный фильм , посвящённый биографии Майкла Джексона. Режиссёр — Эндрю Эстель.

«Жизнь поп-иконы» охватывает всю биографию музыканта от первых выступлений в семейной группе The Jackson 5 до самой смерти, о Джексоне рассказывают члены его семьи, а также его многочисленные коллеги и знакомые. Официальная премьера фильма состоялась 2 ноября 2011 года в Лондоне, а 3 ноября кинокартина была выпущена на DVD и Blu-ray. Издания фильма на дисках содержат бонусные интервью с родственниками музыканта и создателями картины.

Содержание фильма 
Идея снять документальный фильм о Майкле Джексоне принадлежала американскому продюсеру и давнему другу певца . В съёмках «Жизни поп-иконы» приняли участие члены семьи Майкла Джексона: его мать Кэтрин, брат Тито и сестра Ребби. Кроме того, о певце рассказали его многочисленные коллеги и знакомые, такие как Уитни Хьюстон, Смоки Робинсон, Пол Анка и другие. Фильм охватывает всю биографию музыканта от первых выступлений в семейной группе The Jackson 5 до самой смерти. Съёмки заняли 15 месяцев, перед создателями картины стояла задача рассказать о Джексоне правду, избегая многочисленных вымышленных сплетен из прессы. Продюсер рассказал: «В фильме вы видите и хорошие, и плохие, и нейтральные вещи, но я чувствую, что рассказал историю честно».

На DVD и Blu-ray изданиях фильма содержатся бонусные материалы: дополнительные интервью с членами семьи певца и создателями картины.

Участники 

 Майкл Джексон (архивные съёмки)
 
 Кэтрин Джексон
 Тито Джексон
 Ребби Джексон
 Рон Алексенбург
 Пол Анка
 Дон Блэк
 Пибо Брайсон
 Кеннет Гэмбл
 
 Рональд Джексон
 Рейноуд Джонс
 
 

 Фрэнк Кассио
 Петула Кларк
 Уэлдон Артур Макдугал
 
 
 Фрида Пейн
 
 
 
 Микки Руни
 Валери Симпсон
 Перси Следж
 Дж. Рэнди Тараборелли
 
 

 
 Дайон Уорвик
 
 Абдул Факир
 Эдди Флойд
 Милфорд Хайт
 Роберт Хайт
 Леон Хафф
 
 
 
 Уитни Хьюстон
 
 Николас Эшфорд

Премьера и реакция критиков 
Официальная премьера фильма состоялась в Лондоне 2 ноября 2011 года, а 3 ноября состоялся релиз картины с бонусными интервью на DVD и Blu-ray. В своём обзоре рецензент газеты  написала: «Коллеги и члены семьи Джексона рассказывают о личности музыканта, делятся забавными историями и пытаются развеять сложившиеся заблуждения. Режиссёру удалось нарисовать нейтральный и заслуживающий доверия образ великого артиста». По мнению журналистки, издания фильма на дисках не обеспечили оптимального качества: на видео заметен небольшой шум изображения, а речь участников временами кажется слишком громкой. Рецензент сайта Whysoblu.com поставил «Жизни поп-иконы» смешанную оценку, журналист отметил, что фильм осветил все стороны жизни певца, в том числе скандальные и неоднозначные, однако документальная картина кажется неполной без фрагментов видеоклипов и концертов Джексона: «Большая часть такого материала связана с его детскими годами, при этом такой карьерный взлёт как Off the Wall не упоминается вообще, а альбому Thriller уделено очень мало внимания».

Примечания 

Фильмы США 2011 года
Фильмы на английском языке
Документальные фильмы-биографии США
Документальные фильмы 2011 года
Документальные фильмы о музыке
Майкл Джексон
Документальные фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях